Den Namen Puyehue tragen: 

 der Puyehue (Vulkan), ein Vulkan in Chile
 der Lago Puyehue, ein See in Chile
 Puyehue, eine Kommune in der chilenischen Provinz Osorno
 der Nationalpark Puyehue